Laurenziano
Abisso Laurenziano
Laurenziano Rediano 9
Ritmo laurenziano
Scudo Laurenziano